Belgrave Ninnis réfère notamment à deux personnes :
 Le père, Belgrave Ninnis (1837-1922), chirurgien dans la Royal Navy et membre de l'expédition Nares en Arctique (1875-1876).
 Le fils, Belgrave Edward Sutton Ninnis, militaire dans les Royal Fusiliers, membre de l'expédition antarctique australasienne en Antarctique.